Prywatka – określenie przyjęcia, imprezy; obecnie rzadko używane
 Prywatka – francuska komedia z 1980 roku
 Prywatka – amerykańska komedia z 1990 roku